Il singolare femminile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Chris Evert (finale)
 Steffi Graf (Campionessa)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Pam Shriver  (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Zina Garrison(quarto turno)
 Kathy Rinaldi Stunkel (terzo turno)

 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarto turno)
 Manuela Maleeva (primo turno)
 Bettina Bunge (quarto turno)
 Lori McNeil (quarto turno)
 Catarina Lindqvist (terzo turno)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Robin White (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton International Players Championships 1987